Cinco de Octubre kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Cinco de Octubre, Puebla, ort, Jopala, 
 Cinco de Octubre, Veracruz, ort, Espinal, 

Robotskapade Mexikoförgreningar